Ma vie, c'est la mienne est un album de Henri Dès sorti en 1971.

Liste des chansons 

 Face A: Ma vie, c'est la mienne.
 Face B: Ma tête.

Références 

Album musical sorti en 1971
Album d'Henri Dès